Никола́й Миха́йлович Арсе́ньев (1764—1830), российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 
Николай Арсеньев родился в 1764 году в дворянской семье.

Был принят в Императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус (Первый кадетский), откуда 18 февраля 1785 года в звании поручика был направлен на военную службу в регулярную армию. Затем, согласно архивам, Арсеньев был «вытребован к генерал-прокурорским делам» и назначен в город Иркутск на должность обер-прокурора. В чине майора в 1791 году вновь поступил на воинскую службу в Русскую императорскую армию.

В ходе польских событий 1794 года (Восстание Костюшко) Арсеньев получил ранения в обе ноги и «за отличие противу польских мятежников» был произведён командованием в подполковники.

3 февраля 1798 года Арсеньев получил погоны полковника и 8 июля 1798 года был назначен командовать Старобаденским (Козловским) мушкетерским полком.

29 января 1799 года он был удостоен звания генерал-майора и назначен на должность шефа Воронежского мушкетерского полка (37-й егерский полк).

Согласно решению суда «за незнание неистовых поступков подчиненных» Н. М. Арсеньев 15 ноября 1804 года был отстранён от службы.

Менее года спустя, 24 июля 1805 года он вернулся в войска и был утверждён шефом Навагинского мушкетерского полка (Вологодский 18-й пехотный полк).

В ходе Войны четвёртой антинаполеоновской коалиции Арсеньев принимал участие в баталии при Пултуске и сражении при Прейсиш-Эйлау, где вновь был ранен в ногу, затем участвовал восаде Данцига и обороне Кёнигсберга.  за отличия был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса 

Принимал участие в Русско-шведской войне1808—1809 г.г., но 21 января 1809 года был уволен в отставку по состоянию здоровья.

После начала вторжения Наполеона в Россию принял деятельное участие в формировании 7-й пехотного полка Московской военной силы и командуя дивизией ополчения принимал участие в ряде ключевых сражений Отечественной войны 1812 года.

9 октября 1816 года Арсеньев вновь поступил на военную службу и 25 ноября 1816 года был назначен окружным генералом Четвёртого округа Отдельного корпуса внутренней стражи (затем 7-го). 6 января 1825 года вышел в почётную отставку.

Николай Михайлович Арсеньев 2-й умер в 1830 году.

Ссылки 

 
 Арсеньев В. С. Род дворян Арсеньевых. 1389—1901. Тула, 1903 PDF

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Николай Михайлович
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Генерал-майоры (Российская империя)